

Mot 

Rush est un mot d'origine anglaise (au pluriel: rushs ou rushes) qui est employé dans plusieurs domaines :
 rushes, la totalité des plans filmés pendant un tournage, au cinéma et à la télévision ;
 rush, une technique employée au badminton ;
 rush, une stratégie mise au point pour vaincre l'adversaire, dans plusieurs types de jeu vidéo ;
 rush, une ruée comme dans « c'est le traditionnel grand rush des soldes » ;
 rush, un effort violent comme dans « le rush des coureurs sur la ligne d'arrivée ».

Arts et culture

Bande dessinée 
 Rush, un album de la série de bande dessinée Michel Vaillant

Littérature 
 Rush, une série de romans policiers et de suspense pour adolescents

Cinéma 
 Rush, un film italien de Tonino Ricci sorti en 1983
 Rush, un film américain par Lili Fini Zanuck sorti en 1991
 Rush, un film américain de Ron Howard sorti en 2013

Jeu vidéo 
 , une série de jeux vidéo de course
 Rush, le compagnon canin de Mega Man
 Rush, mini-jeu de FunCraft

Musique

Groupe 
 Rush, un groupe de rock canadien

Album 
 Rush, un album du groupe canadien Rush
 Rush, un album d'Eric Clapton sorti en 1992, bande originale du film datant de 1991

Chanson 
 Rush, un single du duo de chanteuses américaines Aly & AJ sorti en 2005
 Rush, une chanson de Rihanna et Kardinal Offishall de l'album Music of the Sun

Télévision

Séries télévisées 

 , une série australienne créée en 1974
 , une série australienne créée en 2008
 , une série américaine créée en 2014
 Rush, le titre original de l'épisode À toute vitesse de la série X-Files

Toponyme

États-Unis 
 Rush, une ville dans l’État de New York.

Irlande 
 Rush, une ville d'Irlande.

Nom de famille 

 Barbara Rush (1927-), une actrice américaine ;
 Benjamin Rush (1746-1813), un des Pères fondateurs des États-Unis ;
  ;
 Brion Rush (1984-), un joueur américain de basket-ball ;
 Brandon Rush (1985-), un joueur américain de basket-ball ;
 Daniella Rush (1976-), une actrice pornographique tchèque ;
 Deborah Rush (1954-), une actrice américaine ;
 Eric Rush (1965-), un joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 Erik Rush (1988-), un joueur américain naturalisé suédois de basket-ball ;
 Geoffrey Rush (1951-), un acteur australien ;
 Gretchen Rush (1964-), une joueuse de tennis américaine ;
 Ian Rush (1961-), un footballeur gallois ;
 Jennifer Rush (1960-), une chanteuse américaine ;
 Joseph Harold Rush (1911-2006), un physicien et parapsychologue américain ;
 Kareem Rush (1980-), un joueur américain de basket-ball ;
 Lio Rush (1994-), nom de ring du catcheur (lutteur professionnel) américain Lionel Green ;
 Lyndon Rush (1980-), un bobeur canadien ;
 Matthew Rush (1974-), un acteur pornographique gay américain ;
 Nicholas Rush, un personnage principal de la série Stargate Universe ;
 Norman Rush (1933-), un écrivain américain ;
 Otis Rush (1935-2018), un guitariste chanteur de blues américain ;
  ;
 Tom Rush (1941-), un chanteur de folk et de blues américain ;
 William Rush (1756-1833), un sculpteur américain néoclassique ;
 Xavier Rush (1977-), un joueur de rugby à XV néo-zélandais.

Sports 
 Rush, un type de voilier construit à 583 exemplaires dans les années 1980.
 Rush, lutteur mexicain né en 1988

Voir aussi 
 
Patronyme anglais
Homonymie de titre